

Кузілі — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Кузілі — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія